Стојан Матавуљ (Нови Сад, 24. фебруар 1961) српски је позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Матавуљ је 23. октобра 2013. године управљао теренским возилом на деоници А3 европског пута Е70 када је у саобраћајној несрећи код Славонског Брода погинула Матавуљева сапутница, глумица Долорес Ламбаша.

Филмографија 

|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || -{Čovjek koji je volio sprovode}- || ||
|-
| 1992. || || -{The Sands of Time}- || полицајац #1 ||
|-
| 1993. || На рубу памети || -{Na rubu pameti}- || ||
|-
| 1994. || Госпа || -{Gospa}- || ||
|-
| 1996. || Седма кроника || -{Sedma kronika}- || стражар ||
|-
| 1997. || Божићна чаролија || -{Božićna čarolija}- || ||
|-
| 1998. || Обитељска ствар || -{Obiteljska stvar}- || Миле Аничић ||
|-
| 1999. || Црвена прашина || -{Crvena prašina}- || инспектор ||
|-
| 2002. || Ново доба || -{Novo doba}- || Шимлеша ||
|-
| 2002. || Наши и ваши || -{Naši i vaši}- || Милин муж ||
|-
| 2003. || || -{Dream Warrior}- || ||
|-
| 2004. || Случајна супутница || -{Slučajna suputnica}- || Арбутина ||
|-
| 2004. || Жена мушкетир || -{Žena mušketir}- || Рахаел Мајор ||
|-
| 2004. || Златни врч || -{Zlatni vrč}- || возач аутобуса ||
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || -{Snivaj, zlato moje}- || карташ 1 ||
|-
| 2005. || Што је мушкарац без бркова? || -{Što je muškarac bez brkova?}- || Лука ||
|-
| 2006. || Балкан Инц. || -{Balkan Inc.}- || Јоле ||
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно || -{Pjevajte nešto ljubavno}- || Анте ||
|-
| 2007. || Цимер фрај || -{Cimmer fraj}- || Грго ||
|-
| 2007. || Бибин свијет || -{Bibin svijet}- || сусед Косић ||
|-
| 2008. || Добре намјере || -{Dobre namjere}- || дионичар ||
|-
| 2008. || Битанге и принцезе || -{Bitange i princeze}- || Динко Грабић ||
|-
| 2008. || Тужни богаташ || -{Tužni bogataš}- || Карло ||
|-
| 2008. || Заувијек сусједи || -{Zauvijek susjedi}- || Мато ||
|-
| 2008−2009 || Стипе у гостима || -{Stipe u gostima}- || Јоцо Зец ||
|-
| 2009. || Одмори се, заслужио си || -{Odmori se, zaslužio si}- || господин Феликс ||
|-
| 2009. || Све ће бити добро || -{Sve će biti dobro}- || прочелник ||
|-
| 2009. || Закон! || -{Zakon!}- || Здравко Мачек ||
|-
| 2009. || Моја 3 зида || -{Moja 3 zida}- || Стојан ||
|-
| 2010. || Инструктор || -{Instruktor}- || Стрикан ||
|-
| 2011−2013 || Ружа вјетрова || -{Ruža vjetrova}- || Стипе Одак ||
|-
| 2012. || Соња и бик || -{Sonja i bik}- || власник ресторана ||
|-
| 2013. || Свећеникова дјеца || -{Svećenikova djeca}- || градоначелник Никица ||
|-
| 2022. || Кумови || -{Kumovi}- || Звоне Акрап ||
|}

Референце 

Рођени 1961.
Новосађани
Српски глумци
Добитници награде Златна арена